Јерина или Ирина Бранковић (), је била супруга Јована II Кастриота, који је био син Скендербега. Припадала је српској средњовековној породици Бранковића.

Биографија 
Јерина је била трећа ћерка српског деспота Лазара Бранковића и Јелене Палеолог Бранковић. Деда по оцу био јој је Ђурађ Бранковић, а баба Ирина Кантакузин. Имала је старије сестре Јелену и Милицу. Јелена је била удата за последњег босанског краља, Стефана Томашевића. Милица је била удата за последњег епирског деспота, Леонарда Токоа. Јерина се удала за Јована II Кастриота, Скендербеговог сина и грофа Сполета 1485. године. Имали су двоје деце:

 Феранте (умро 1561), војвода Сан Петра у Галатини.
 Марија (умрла 1569)

Породично стабло

Извори 
 М. А. Пурковић, Кћери кнеза Лазара, Мелбурн 1957.

Бранковићи